Toponímia:
 Torres, municipi a la província de Jaén
 Torres de la Alameda, municipi a la província de Madrid
 Torres de Albánchez, municipi a la província de Jaén
 Torres de Albarracín, municipi a la província de Terol
 Torres de Alcanadre, municipi a la província d'Osca
 Torres de Barbués, municipi a la província d'Osca
 Torres de Berrellén, municipi a la província de Saragossa
 Torres del Bisbe, poble catalanoparlant del municipi de Graus, a la Ribagorça (província d'Osca)
 Torres del Carrizal, municipi a la província de Zamora
 Torres del Río, municipi a la província de Navarra
 Torres de Segre, municipi del Segrià
 Las Torres de Cotillas, municipi a la província de Múrcia
 Torres Torres, municipi del Camp de Morvedre
 Estret de Torres, franja d'aigua que separa Austràlia de les illes de la Sonda
 Jutjat de Torres, divisió administrativa de l'illa de Sardenya (segles IX-XIII)

 Biografies:
 Agustí Torres (Montmaneu, 1773 - Barcelona, 1833), escriptor i catedràtic de la Universitat de Cervera
 Alexandre Torres (Rio de Janeiro, 1966), futbolista internacional amb Brasil 
 Andrés Torres Queiruga (1940, Ribeira, província de la Corunya), teòleg i escriptor gallec
 Antoni Torres Garcia (Balaguer, 1943 - Barcelona, 2003), futbolista
 Àxel Torres Xirau (Barcelona, 1983), periodista esportiu barceloní
 Camilo Torres Restrepo (1929-1966), eclesiàstic i revolucionari colombià
 Cristóbal Emilio Torres Ruiz (Ahen, Alemanya, 1976), futbolista espanyol
 Dayanara Torres Delgado (Toa Alta, 1974), model i actriu porto-riquenya, elegida Miss Univers el 1993 
 Diego Torres Rodríguez (Valladolid, 1978), futbolista espanyol
 Elies Torres i Tur (1944), arquitecte i paisatgista eivissenc
 Estanislau Torres i Mestres (1926), escriptor
 Fèlix Torres i Amat de Palou (1772-1847), eclesiàstic i erudit, precursor de la Renaixença catalana
 Fernando José Torres Sanz, futbolista espanyol
 Joan Torres i Oliva (Sallent, 1674 - 1754), sacerdot i biògraf
 Joaquim Torres i García (1874-1949), pintor i teòric de l'art d'origen uruguaià, inventor del constructivisme
 José Luis Torres González
 Josep Torres i Clavé (1906-1939), arquitecte cofundador del GATCPAC
 Leonardo Torres Quevedo (1852-1936), enginyer i matemàtic castellà
 Màrius Torres i Perenya (1910-1942), poeta
 Miguel A. Torres Riera (1941), empresari vinícola
 Pere Antoni Torres i Jordi (1844-1901), polític i escriptor tarragoní
 Raimon Torres i Clavé (1912-1987), baríton
 Teresa Torres i Casals (1916-2003), fotògrafa masnovina
 Víctor Torres i Perenya (1915-2011), polític

 Altres:
 Miguel Torres, o Bodegas Torres, empresa vinícola multinacional de Vilafranca del Penedès.